W Polsce 
 Kossaki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Nur 
 Kossaki – wieś w woj. podlaskim, w pow. kolneńskim, w gminie Kolno
 Kossaki – gromada w powiecie łomżyńskim

 Zobacz też
Kossaki Nadbielne, Kossaki Borowe, Kossaki-Falki, Kossaki-Ostatki, Kosaki-Turki